Bourgeois är ett franskt efternamn, som burits av bland andra:

 Amandine Bourgeois
 Auguste Anicet-Bourgeois
 Célia Bourgeois
 Charles-Arthur Bourgeois (1838–1886), fransk skulptör
 Émile Bourgeois (1857–1934), fransk historiker
 Léon Bourgeois (1851–1925), fransk politiker och Nobelpristagare
 Louise Bourgeois (skulptör)
 Paul Bourgeois
 Victor Bourgeois

Se även
 Lefranc Bourgeois – frankt företag och varumärke för kontorsmateriel
 Bourgeois Fjord – en vik i Antarktis

Franska efternamn